Собо́рная у́лица () — главная улица Винницы.

Длина — 1,6 км, направление — с востока на запад. Начинается от реки Южный Буг, проходит через центр города, и заканчивается площадью Гагарина. Часть улицы покрыта брусчаткой — от перекрестка с улицей Козицкого до перекрёстка с улицей Хлебная, остальная часть покрыта асфальтом.

Исторические названия 
 Почтовая улица — до 1910 года
 Николаевский проспект (1910—1921)
 улица Ленина (1921—1941)
 Украинский проспект (1941—1944)
 улица Ленина (1944—1996)
 Соборная улица (с 1996)

История 
Улица создана в начале XIX века, когда начал активно застраиваться правый берег реки. Старая Винница полностью располагалась на левом берегу, а на правом была только «Юридика» — комплекс храмовых католических сооружений. Заканчивалась улица базаром и местностью, которая называлась Калича (возле нынешнего Универмага). Существует две версии этого названия, первая — от большого количества калек, которые просили милостыню на базаре, вторая — от ручейка, который там протекал и замерзая зимой, препятствовал нормальному передвижению людей и лошадей.

Значимые здания и учреждения 
 Свято-Преображенский кафедральный собор (Винница)
 Муры (Винница)
 Костёл Святой Девы Марии Ангельской № 12.
 Государственный архив Винницкой области № 17, располагается в бывшем здании Иезуитского монастыря.

Примечания 

Улицы Винницы